Biber (německy bobr, turecky a jinými jazyky pepř) může znamenat:

 Heinrich Ignaz Biber (1644–1704), hudební skladatel, otec Carla Heinricha Bibera
 Carl Heinrich Biber (1681–1749), hudební skladatel, syn Heinricha Ignaze Bibera
 ponorka Biber, jednomístná ponorka během druhé světové války
 biber (glaciál), glaciál spodního pleistocenu
 Biber (mostní tank), německý mostní tank na podvozku tanku Leopard 1

Související články 
 Bieber

Externí odkazy